Водрёй (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ревель. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31569.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 50 км к юго-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 351 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 232 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 169 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 65,1 %). Из 169 активных жителей работали 160 человек (82 мужчины и 78 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 63 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Средневековая часовня Св. Мартина. Исторический памятник с 1996 года
 Плотина Сен-Ферреоль на Южном канале (1682 год). Исторический памятник с 1997 года
 Бывший национальный центр планеризма Монтань-Нуар. Исторический памятник

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна